Скалиці — село в Польщі, у гміні Зембиці Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства;
 Скалиці (округ Зноймо) — село в Чехії, округ Зноймо Південноморавський край;
 Стрибна Скалиці

Див. також 
 Скалиця